All bord o Allium ampeloprasum
 All bord o Allium multiflorum
 All bord o Allium roseum
 All bord o Allium sphaerocephalon
 All bord o Allium ursinum
 All bord o Allium vineale